Макрели, или королевские макрели  (), — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это эпипелагические рыбы, обитающие в прибрежных водах. Тело веретёнообразное, покрыто мелкой рудиментарной чешуёй, не образующей брони. Плавательный пузырь отсутствует за исключением Scomberomorus sinensis.

Биология 
Рацион состоит в основном из рыб (анчоусы, сардины), а также креветок и кальмаров. На макрелей охотятся крупные тунцы, марлины, акулы, дельфины, морские львы и пеликаны.

Описание 
Для макрелей  характерно удлинённое веретеновидное тело, тонкий хвостовой стебель с простым килем.  Зубы ножевидной формы. Голова короткая. Имеются сошниковые и нёбные зубы. Верхнечелюстная кость не спрятана под предглазничную. 2 спинных плавника разделены небольшим промежутком. Боковая линия не волнистая, с одним изгибом. Брюшные плавники маленькие.  Брюшной межплавниковый отросток маленький и раздвоенный. Зубы на языке отсутствуют. Количество жаберных тычинок на первой жаберной дуге 1—27. Позвонков 41—56. В первом спинном плавнике 12—22 колючих луча, во втором спинном 15—25 и в анальном плавнике 15—28 мягких лучей, анальный шип жёсткий. Позади второго спинного и анального плавников пролегает ряд (6—11 и 5—12 соответственно) более мелких плавничков, помогающих избегать образования водоворотов при быстром движении. Грудные плавники короткие, образованы 18—21 лучами. Спинка сине-стального цвета. Бока и брюшко серебристо-жёлтые. В зависимости от вида присутствуют пятнышки, полосы и прочие отметины.

Классификация 
К роду относят 18 видов:

Хозяйственное значение 
Макрель — ценная промысловая рыба. Промысел ведётся жаберными сетями, ярусами и кошельковыми неводами. Мясо быстро портится без обработки. Поступает на рынок в свежем, замороженном, копчёном, солёном и консервированном виде. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна из сырого мяса макрелей готовят севиче с добавлением лимонного сока, соли и перца. Мясо имеет серый или коричневый оттенок и специфический запах. После тепловой обработки становится плотным и светлым. Питательная ценность 134 кКал на 100 г.  Белки — 19,3 г, жиры — 6,3 г.

Опасность для человека 
В районах любительского рыболовства на маломерных судах крупные экземпляры макрели в прыжке неоднократно наносили тяжёлые травмы рыбакам. Зафиксированы и смертельные случаи.

Примечания

Ссылки 
 

 
Промысловая рыба